Барташи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Барташи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Барташи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.